Че́рышев — русская фамилия.
 Черышев, Денис Дмитриевич (род. 1990) — российский футболист.
 Черышев, Дмитрий Николаевич (род. 1969) — российский футболист и тренер.